Příjmení Johnson nosí více významných osobností:

 Aaron Johnson – více osobností
 Abigail Johnson (1961) – americká podnikatelka
 Acacia Johnsonová (1990) – americká fotografka
 Adam Johnson (1987) – anglický fotbalista
 Allen Johnson (1971) – americký běžec
 Amy Johnsonová (1903–1941) – anglická pilotka
 Andrew Johnson (1808–1875) – 17. prezident Spojených států amerických
 Andy Johnson (1981) – anglický fotbalista
 Antonio Johnson (1984) – americký fotbalista
 Bea Johnsonová (1974) – americká bloggerka francouzského původu
 Ben Johnson – více osobností
 Betsey Johnsonová (1942) – americká módní návrhářka
 Big Jack Johnson (1940–2011) – americký bluesový hudebník
 Bill Johnson – více osobností
 Boris Johnson (1964) – britský politik a publicista
 Blind Willie Johnson (1897–1945) – americký zpěvák a kytarista
 Brent Johnson (1977) – americký hokejový brankář
 Brian Johnson (1947) – zpěvák a textař
 Buddy Johnson (Woodrow Wilson Johnson; 1915–1977) – americký jazzový klavírista, skladatel a kapelník
 Calvin Johnson (1962) – americký hudebník
 Caryn Elaine Johnson, uměleckým jménem Whoopi Goldberg (1955) – americká herečka
 Catherine Johnson (1957) – britská dramatička, scenáristka a spisovatelka
 Clarence Johnson (1910–1990) – americký letecký a systémový inženýr
 Cornelius Johnson (1913–1946) – americký atlet
 Dakota Johnson (1989) – americká herečka a modelka
 Damon Johnson (1964) – americký zpěvák a kytarista
 Daryl Johnson – americký hudebník
 Dave Johnson (1963) – americký atlet, desetibojař
 David Johnson (1951-2022) - anglický fotbalista
 Dennis Johnson – více osobností
 Don Johnson (1949) – americký herec, producent, režisér, zpěvák a skladatel
 Dustin Johnson (1984) – americký golfista
 Dwayne Johnson (1972) – americký herec a wrestler
 Eddie Johnson – více osobností
 Eliza McCardle Johnsonová (1810–1876) – manželka Andrew Johnsona
 Ellen Johnsonová-Sirleafová (1938) – prezidentka Libérie
 Enoch L. Johnson (1883–1968) – americký politik
 Eric Johnson (rozcestník) – více osobností
 Eyvind Johnson (1900–1976) – švédský spisovatel, nositel Nobelovy ceny
 Gary Johnson (1953) – americký podnikatel a politik
 General Johnson (1941–2010) – americký hudebník
 Ginger Johnson (1916–1975) – nigerijský perkusista
 Glen Johnson (1984) – anglický profesionální fotbalista
 Greg Johnson (1971–2019) – kanadský hokejový útočník
 Gregory Carl Johnson (1954) – americký důstojník námořnictva a kosmonaut
 Gregory H. Johnson (1962) – americký zkušební pilot a astronaut
 Harry Gordon Johnson (1923–1977) – kanadský ekonom a učitel
 Howard Johnson (1956) – americký elektrotechnik
 Hugh Samuel Johnson (1881/2–1942) – americký generál, podnikatel a politik
 Chelsea Johnsonová (1983) – americká atletka
 Isaac Charles Johnson (1811–1911) – britský výrobce cementu
 J. J. Johnson (1924–2001) – americký jazzový hudebník
 Jack Johnson (rozcestník) – více osobností
 Jade Johnsonová (1980) – anglická atletka
 Jake Johnson (1978) – americký herec a komik
 Jan Johnson (1950) – americký atlet
 Jill Johnsonová (1973) – švédská country zpěvačka
 Jimmie Johnson (1975) – americký automobilový závodník
 Joyce Johnson (1935) – americká spisovatelka
 Katarina Johnsonová-Thompsonová (1993) – britská atletka
 Katherine Johnson (1918–2020) – americká matematička
 L. A. Johnson (1947–2010) – americký filmový producent
 Lady Bird Johnsonová (1912–2007) – manželka Lyndona B. Johnsona, v letech 1963–1969 první dáma USA
 Lawrence Johnson (1974) – americký atlet
 Leslie Johnson (1912–1959) – britský závodník
 Lulu Johnson (1975) – americká celebrita
 Lyndon B. Johnson (1908–1973) – 36. prezident Spojených států amerických
 Magic Johnson (1959) – americký basketbalista, jedna z největších hvězd v historii NBA
 Mark Johnson – více osobností
 Michael Johnson (1967) – americký atlet, několikanásobný olympijský vítěz, mistr světa a světový rekordman
 Nicholas Johnson (1986) – americký lední hokejista
 Patrick Johnson (1972) – australský atlet, sprinter
 Paul Johnson (rozcestník) – více osobností
 Penny Johnsonová Jeraldová (1961) – americká herečka
 Philip Johnson (1906–2005) – americký architekt
 Plas Johnson (1931) – americký jazzový saxofonista
 Rafer Johnson (1935–2020) – americký atlet, desetibojař
 Ray Johnson (1927–1995) – americký výtvarník
 Richard Mentor Johnson (1781–1850) – 9. viceprezident USA
 Robert Johnson (1911–1938) – bluesový muzikant
 Ron Johnson (1955) – americký republikánský politik
 Ryan Johnson – více osobností
 Samuel Johnson (1709–1784) – anglický spisovatel, literární kritik a lexikograf
 Scott Johnson (1952) – americký experimentální hudební skladatel a kytarista
 Shawn Johnsonová (1992) – americká sportovní gymnastka
 Spencer Johnson (1938–2017) – americký lékař a spisovatel
 Steve Johnson – více osobností
 Tim Johnson (1946) – americký právník a politik
 Tommy Johnson (1896–1956) – americký bluesový hudebník
 Tore Johnson (1928–1980) – švédský fotograf
 Uwe Johnson (1934–1984) – německý spisovatel
 Vinnie Johnson (hudebník) (1937–2012) – americký jazzový bubeník
 Wilko Johnson (John Peter Wilkinson; 1947) – britský rockový zpěvák
 Zach Johnson (1976) – americký golfista
 Zam Johnson – americký hudebník, skladatel a malíř

Externí odkazy